Itäkeskus – quartiere di Helsinki
Itäkeskus – stazione della metropolitana di Helsinki
Centro commerciale Itäkeskus – centro commerciale di Helsinki